Суперкубок Англії з футболу 2015 — 93-й розіграш турніру. Матч відбувся 2 серпня 2015 року між чемпіоном Англії «Челсі» та володарем кубку «Арсеналом». Основний час матчу завершився перемогою «Арсеналу» 1-0. Єдиний гол у матчі забив Алекс Окслейд-Чемберлен.

Матч

Деталі

Статистика

Примітки

Посилання 
The Community Shield  Футбольна Асоціація

2015
Англія
Серпень 2015
2015 в англійському спорті